Desa Kukuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kukuh (administrativ by i Indonesien, lat -8,54, long 115,09), Provinsi Bali, 
 Desa Kukuh (administrativ by i Indonesien, lat -8,52, long 115,16), Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar